Râul Iara se poate referi la:

 Iara - afluent al Arieșului
 Iara - afluent al râului Petrilaca